Een verkeersweg:
N246 (België)
N246 (Nederland), zie Provinciale weg 246
N246 (Zwitserland)